Возокани могу бити:

 Возокани (Галанта), насељено мјесто у округу Галанта, Трнавски крај, Словачка Република
 Возокани (Топољчани), насељено мјесто у округу Топољчани, Њитрански крај, Словачка Република